2 miejscowości w Polsce:
 Paczkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Paczkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz